Hockeyettan 2017/2018 var den tredje högsta serien i ishockey i Sverige för säsongen 2017/2018 och bestod av 47 lag uppdelade i fyra serier: Hockeyettan Norra, Södra, Östra och Västra. Varje serie hade 12 lag som möttes 22 omgångar. Efter att Sundsvalls Hockey dragit sig ur den norra serien spelades den med 11 lag i 20 omgångar.

De fem främsta lagen i varje serie i grundserien kvalificerade sig för spel i Allettan medan resterande lag fick spela i fyra vårserier med samma indelning som grundserierna men utan topplagen. Allettan spelades i två serier med tio lag i varje. Allettan Norra bestod av fem lag vardera från den norra och den västra serien. Allettan Södra bestod på samma sätt av fem lag vardera från den östra och den södra serien. Vinnarna av respektive Allettan möttes i Hockeyettanfinalen. Lag 2–3 blev kvalificerade för spel i Playoff 2 och lag 4–8 för Playoff 1. Lag 9–10 blev kvalificerade för spel i Hockeyettan säsong 2018/2019.

De fyra vårserierna bestod av lag 6–12 (i norra serien 6–11) från grundserierna. När fortsättningsserien började tilldelades lagen poäng efter sin placering i grundserien. Sista laget fick 0 poäng, näst sista 1 poäng och så vidare upp till max 6 poäng. När serierna var färdigspelade gick vinnarna vidare till Playoff förkval. Lag 2–5 är blev kvalificerade för spel i Hockeyettan säsong 2018/2019, medan lag 6–7 endast kvalificerade sig för kvalserierna till Hockeyettan.

Deltagande lag

Svenska Ishockeyförbundets tävlingsutskott presenterade den 21 april en preliminär serieindelning för säsongen 2017/2018. Den innebar att Grästorps IK flyttades över från den västra till den södra serien. 

Efter att ha kvalificerat sig för Hockeyettan går Gripen HC ihop med Nyköpings Hockeys ungdom som fanns kvar som egen förening efter Nyköpings Hockeys konkurs. A-laget fick namnet Nyköping Gripen Hockey.

Den 21 juni tillkännagav Svenska Ishockeyförbundet att de inte ger IK Pantern elitlicens för fortsatt spel i Hockeyallsvenskan. Klubben hade till den 5 juli på sig att överklaga. Knappt en vecka senare avslöjade Sportbladet att Kristianstads IK redan erbjudits Panterns plats i Hockeyallsvenskan och dessutom tackat ja. Detta trots att Pantern överklagat och ärendet inte var avgjort. 30 juni kom beskedet att IK Panterns överklagande gått igenom. Laget blir kvar i Hockeyallsvenskan och flyttas inte ner till Hockeyettan.

Den 27 juni meddelade Sundsvall Hockey att de lägger ner sitt A-lag på grund av ekonomiska problem. I början av september meddelade Licensnämnden för Hockeyettan att Haninge Anchors HC inte beviljas elitlicens och flyttas ner till division 2. Istället fick Nacka HK Haninges plats. Enligt uppgifter till Östgöta Correspondenten hade Mjölby HC först tackat nej på grund av den korta förberedelsetiden.

Grundserier
Grundserierna spelades mellan den 15 september och 14 december 2017. Högst publiksnitt per match hade Västerås (2258), Skövde (1387) och Nybro (1324). Ytterligare två lag – Mariestad och Kristianstad – snittade över 1000 åskådare per match.

Seriens första matcher hölls den 15 september och första omgången var färdigspelad den 18 september. Västerås drog den klart största publiken i seriepremiären. 3161 åskådare följde matchen mot Mariestad på ABB Arena Nord som Västerås vann med 4–3 under ordinarie tid.

Efter tre omgångar hade samtliga seriens nykomlingar vunnit minst en match. Boden tog redan i premiären en hemmaseger mot favorittippade lokalkonkurrenten Piteå. Grums vann i sin premiärmatch borta mot Enköping. I andra omgången slog Hanviken till mot Väsby IK med hela 5–1 och HA74 vann sin första hockeyettanmatch någonsin hemma mot Hanhals. Nederlagstippade Nacka, som med bara ett par veckors marginal fick tillbaka sin plats i Hockeyettan, vann hemma mot Vallentuna och sist av nykomlingarna tog Nyköping Gripen sin första seger i tredje omgången hemma mot Hammarby.

Efter endast tre omgångar sparkade Asplöven sin nytillträdde tränare tränare Aleksandrs Semjonov.

Tre domare stängdes av en längre tid efter ett rejält misstag under match mellan Väsby och Hammarby den 30 september. Väsby fick ett mål godkänt trots att de hade en avvaktande utvisning mot sig och vann sedan med uddamålet. Hammarby lämnade in en protest. Ledningsgruppen för förbundsdomarna beslutade att stänga av domarna.

I början av oktober meddelade även Hammarby att de byter tränare. Ny huvudtränare blev Benny Rönnelöw.

Hockeyettan Norra
Poängtabell

Tabellens data är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Resultattabell

Tabellens data är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Hockeyettan Västra
Poängtabell

Tabellens data är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.
Resultattabell

Tabellens data är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Hockeyettan Östra
Poängtabell

Tabellens data är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.
Resultattabell

Tabellens data är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Hockeyettan Södra
Poängtabell

Tabellens data är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Resultattabell

Tabellens data är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Allettan 
Första lag klart för Allettan blev Piteå efter seger mot Kalix i 17:e omgången. Redan i slutet av november stod det klart vilka lag som kommer ta sig vidare till Allettan Norra, nämligen: Boden, Borlänge, Kalix, Lindlöven, Mariestad, Piteå, Skövde, Västerås, Örnsköldsvik och Östersund.

Samtidigt som det började stå klart vilka lag från den norra serien som skulle gå vidare till Allettan uppdagades att Asplöven hade stora ekonomiska problem och spelarna vittnade om att de inte fått lön. Laget missade Allettan och konkurrerande lag började värva bland deras spelare och den tidigare tränaren Aleksandrs Semjonov begär klubben i konkurs på grund av utebliven slutlön.

I den östra serien säkrade Huddinge, Hudiksvall och Visby tidigt platser till Allettan. Bakom topptrion låg Väsby och Valbo som utmanades av Nyköping och teoretiskt även Nacka om de sista två platserna. Efter den näst sista omgången stod det klart att Väsby och Valbo lyckades försvara sina positioner.

I den södra serien kunde bara Kallinge/Ronneby säkra sin plats i Allettan under november månad. Bakom dem blev det en streckstrid med fem inblandade lag – Kristianstad, Nybro, Vimmerby, Dalen och Tranås – om de återstående fyra platserna. Först när serien var färdigspelad stod det klart att Tranås inte klarat att ta en plats i Allettan.

Efter den näst sista omgången stod det klart att seriesegrarna i grundserierna var Piteå, Västerås, Huddinge och Kallinge/Ronneby IF.

Mot slutet av grundseriespelet utbröt ett bråk inom Tyringe SoSS. Tränaren Marcus Norell fick först sparken, men spelare, supportrar och sponsorer enade sig mot styrelsen som fick avgå istället. Sex veckor senare fick Norell sparken igen av den nya styrelsen.

I februari stormade det kring Boden där Albin Ekelund på fem dagar gjorde två mycket omdiskuterade tacklingar som båda gångerna resulterade i att motståndaren hamnade på sjukhus. Båda gångerna hävdade motståndarlagen att attackerna var planerade.

Allettan Norra
De fem topplagen från vardera Hockeyettan Norra och Västra bildade Allettan Norra. Spelet startade den 27 december 2017 och pågick till 25 februari 2018.

Poängtabell

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Resultattabell

Tabellens data är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Allettan Södra
De fem topplagen från vardera östra och södra serien bildade Allettan Södra. Spelet startade den 27 december 2017 och pågick till 25 februari 2018.

Poängtabell

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Resultattabell

Tabellens data är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Vårserier
Kvarvarande lag som inte kvalificerat sig till Allettan spelade kvar i sin serie nu benämnd vårserie. Den spelades mellan den 3 januari och 18 februari 2018. Segraren gick vidare till förkval till playoff, medan de två sista lagen (i norra serien det sista laget) tvingades spela kvalserie för att få behålla sin plats i Hockeyettan nästa säsong.

Inför kvalserien beslutade Grästorps IK att byta ut sin tränare, ny på posten blev Niklas Werner från Skara.

Hockeyettan Norra vår
Poängtabell
Vid seriens början fick lagen poäng beroende på sin placering i grundserien: Vännäs 5p, Asplöven 4p, Kiruna 3p, SK Lejon 2p och Sollefteå HK 1p.

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet
Vännäs till playoff förkval. Sollefteå är kvalificerade för kvalserien, men avstår spel.

Resultattabell

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet

Hockeyettan Västra vår
Poängtabell
Vid seriens början fick lagen poäng beroende på sin placering i grundserien: Köping 6p, Kumla 5p, Forshaga 4p, Grums 3p, Enköping 2p och Arboga 1p.
Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet
Köping till playoff förkval. Arboga och Surahammar till kvalserien.

Resultattabell

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet

Hockeyettan Östra vår
Poängtabell
Vid seriens början fick lagen poäng beroende på sin placering i grundserien: Nyköping Gripen 6p, Nacka 5p, Hammarby 4p, Vallentuna 3p, Sollentuna 2p och Hanviken 1p.

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet
Hammarby till playoff förkval. Wings och Nacka till kvalserien.

Resultattabell

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet

Hockeyettan Södra vår
Poängtabell
Vid seriens början fick lagen poäng beroende på sin placering i grundserien: Tranås 6p, Halmstad 5p, Hanhals 4p, Helsingborg 3p, Tyringe 2p och Grästorp 1p.

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet
Tranås till playoff förkval. Grästorp och HA74 till kvalserien.

Resultattabell

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet

Playoff
När fortsättningsserierna och allettorna var färdigspelade följde playoffspel. Playoff spelades i bäst av tre matcher. Förlorarna har spelat färdigt för säsongen, men var fortsatt kvalificerade för Hockeyettan nästa säsong. I Playoff 1 deltog 12 lag. Segrarna från förkvalet och lag 4–8 från det två allettanserierna. De sex högst rankade lagen fick i tur och ordning välja motståndare. Högst rankat lag valde först vilket i praktiken betydde att det sjätte rankade laget inte fick välja utan fick det lag som de andra inte valt. Segrande lag gick vidare till Playoff 2.

Playoff 2 spelades av 10 lag, de sex segrarna från Playoff 1 och lag 2–3 från allettanserierna. Segrarna gick vidare till Playoff 3 där även förloraren från Hockeyettanfinalen deltog. De högst rankade lagen valde motståndare i turordning efter hur högt rankade de var. De tre lag som vann Playoff 3 spelade därefter kvalserie till Hockeyallsvenskan.

Hockeyettanfinalen
Segrarna i Allettan Norra respektive Södra möttes i Hockeyettanfinalen i bäst av tre matcher den 7 och 9 mars. Kvalificerade lag var Borlänge HF och Huddinge IK. Borlänge vann och kvalificerade sig för Kvalserien till Hokeyallsvenskan. Huddinge gick vidare till Playoff 3.

Den 9 mars stod det klart att Borlänge HF vinner serien. Detta efter två raka segrar mot Huddinge i Hockeyettanfinalen. Därmed fick de en plats i kvalserien till Hockeyallsvenskan.

Matchdata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Playoff förkval
Segrarna från fortsättningsserierna möttes i Playoff förkval. Segraren i norra vårserien spelade mot västra segraren och östra spelade mot södra. Segrarna i förkvalet gick vidare till Playoff 1 medan förlorarna hade spelat färdigt för säsongen men fortfarande var kvalificerade för Hockeyettan nästa säsong.

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.
Tranås och Köping vidare till playoff.

Grafisk översikt

Matcher Playoff 1
Spelades av vinnarna i förkvalet samt av lag 4–8 från respektive Allettan, sammanlagt 12 lag. De fem högst rankade lagen valde motståndare i tur och ordning. Valen utföll enligt följande: Kallinge-Ronneby valde som första lag det lägst rankade Köping, Mariestad valde ärkerivalen Skövde, Hudiksvall valde Kalix och Östersunds valde Tranås. Slutligen valde Boden att möta Nybro Vikings och därmed fick Dalen möta Visby/Roma som var det enda kvarvarande laget att välja.
	

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Boden, Kalix, Kallinge, Mariestad, Tranås och Visby klara för playoff 2.

Matcher Playoff 2
Vinnarna från playoff 1 tillsammans med lag 2 och 3 från respektive Allettan kvalificerade sig för playoff 2. Högst rankade lag valde motståndare först. Valen av motståndare utföll så att Kristianstad först av alla valde Tranås. Därefter valde Piteå att möta Kalix, Vimmerby valde Visby och Västerås valde Mariestad. Slutligen fick Kallinge möta Boden som var enda lag kvar att välja.

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Kallinge, Kristianstad, Piteå, Visby och Västerås vidare till playoff 3.

Matcher Playoff 3
Vinnarna från playoff 2 tillsammans med förloraren av Hockeyettanfinalen hade kvalificerat sig för playoff 3. Högst rankade lag valde motståndare först. Först att välja var Huddinge som valde Visby/Roma som sin motståndare. Sedan valde Kristianstad att möta Västerås och därmed fick Piteå möta Kallinge som var det sista laget kvar att välja.

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Huddinge, Piteå och Västerås vidare till Kvalserien till Hockeyallsvenskan.

Kvalserien till Hockeyallsvenskan
Vinnaren av Hockeyettanfinalen, vinnarna i Playoff 3 samt lag 13–14 från Hockeyallsvenskan spelade tillsammans i kvalserien om två platser i Hockeyallsvenskan, övriga fyra lag spelade i Hockeyettan säsongen 2018/2019. Alla lag mötte varandra två gånger i sammanlagt 10 omgångar.
Poängtabell

Resultattabell

Kvalserien till Hockeyettan
Spelades i fyra serier indelade efter samma grunder som grundserierna i Hockeyettan. Lag 6–7 från vårserierna deltog tillsammans med de bästa lagen från Hockeytvåan. Vinnaren av varje serie garanterades plats i Hockeyettan nästa säsong (så länge de uppfyllde kraven på ett Hockeyettanlag). Utöver detta beslutar Svenska ishockeyförbundet om ytterligare lag som flyttas upp till Hockeyettan så att alla platser fylls.

Kvalserien till Norra Hockeyettan
Vid slutet av fortsättningsserien meddelade tabelljumbon Sollefteå att de inte kommer delta i kvalserien till Hockeyettan utan går direkt ner till Hockeytvåan. Även Brunflo IK som kvalificerat sig genom spel i Alltvåan CD avstod kvalspelet. Inte heller Clemensnäs HC ställer upp om kval blir aktuellt. Endast Kovlands ishockeyförening och Kiruna AIF gick ut med att de var villiga att kvalificera sig för Hockeyettan. Dessa lag möttes i två matcher.

Poängtabell

Tabelldata hämtas från Svenska Ishockeyförbundet.

Kiruna kvalificerade sid för Hockeyettan nästa säsong. Den 16 april meddelade ishockeyförbundet att även Kovland får spela i Hockeyettan nästa säsong.

Resultattabell

Kvalserien till Västra Hockeyettan
Kvalificerade var IFK Arboga och Surahammars IF från Hockeyettan, samt IFK Munkfors, Malungs IF, Skedvi/Säter IF och Åmåls SK från Hockeytvåan. De möttes i en serie som spelas mellan den 11 mars och 4 april.
Poängtabell

Tabelldata hämtas från Svenska Ishockeyförbundet.

Arboga till Hockeyettan nästa säsong efter seriespel. Den 16 april meddelade ishockeyförbundet att även Surahammar och Malung får spela i Hockeyettan nästa säsong.

Resultattabell

Kvalserien till Östra Hockeyettan
Kvalificerade var Nacka HK och Wings HC från Hockeyettan, samt Värmdö HC, Trångsunds IF, Eskilstuna Linden Hockey och Segeltorps IF från Hockeytvåan. De möttes i en serie som spelades mellan den 11 mars och 4 april. 
Poängtabell

Tabelldata hämtas från Svenska Ishockeyförbundet.

Segeltorp till Hockeyettan nästa säsong efter seriespel. Den 16 april meddelade ishockeyförbundet att även Trångsund kommer att få spela i Hockeyettan nästa säsong.

Resultattabell

Kvalserien till Södra Hockeyettan
Kvalificerade var HA74 Sävsjö och Grästorps IK från Hockeyettan, samt Borås HC, Olofströms IK, Kalmar HC och Mörrums GoIS från Hockeytvåan. De möttes i en serie som spelades mellan den 11 mars och 4 april. 
Poängtabell

Tabelldata hämtas från Svenska Ishockeyförbundet.

Kalmar till Hockeyettan nästa säsong efter seriespel. Den 16 april meddelade ishockeyförbundet att även Mörrum får spela i Hockeyettan nästa säsong.
Resultattabell

Efterspel 
Efter att Nybro Vikings säsong tagit slut i Playoff beslutade även de sig för att säga upp kontraktet med sin tränare Andreas Holfelt som lett laget i fyra säsonger.

Valbo HC beslutade efter att deras säsong var färdigspelad att inte delta i Hockeyettan kommande säsong på grund av bristande intäkter. Detta trots en bra säsong. Även Kovlands IF som kvalificerat sig sportsligt för Hockeyettan tackar nej till sin plats efter färdigspelad säsong, p.g.a. att de tycker det blir för dyrt.

Publik 

Data är hämtade från Svenska Ishockeyförbundets verksamhetsberättelse

Anmärkningar

Referenser

Externa länkar
Hockeyettan.se

Sport i Sverige 2017
Sport i Sverige 2018
2017/2018
Ishockeysäsongen 2017/2018